Усатенко — фамилия.
 Усатенко, Галина Дмитриевна (род. 1941) — советская деятельница, новатор производства.
 Усатенко, Денис Александрович (род. 1977) — создатель и редактор известного в русском сегменте сети сайта «Анекдотов.net».